

Geografia 
 Góry Ibuki –  pasmo górskie w Japonii na wyspie  Honsiu.
 Ibuki (góra) – szczyt w paśmie gór Ibuki.
 Ibuki (wyspa) – wyspa w Japonii należąca do miasta Kan'onji w prefekturze Kanagawa

Ludzie 
 Bunmei Ibuki - polityk japoński, wielokrotny minister.
 Gorō Ibuki - aktor japoński

Okręty 
 Ibuki – krążownik japoński typu Ibuki
 Ibuki – typ japońskich krążowników pancernych/liniowych

Inne 
 Ibuki (satelita)